Superliga 1998-99 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 1998-99;
 La Superliga de Eslovaquia 1998-99.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 1998-99;
 La Superliga femenina de España 1998-99.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 1998-99.